Николай Степанович Кочиашвили — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1918 году в нынешнем Цителцкаройском районе. Член КПСС.

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1940—1986 гг. — председатель колхоза села Джапаридзе Цителцкаройского района Грузинской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XX и XXIII съездов КПСС.

Умер после 1986 года.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (02.04.1966).
 орден Ленина (02.04.1966)
 орден Октябрьской Революции (08.04.1971)
 орден Трудового Красного Знамени (27.12.1976, 01.03.1984)
 орден «Знак Почёта» (12.12.1973)

Ссылки 
 Кочиашвили
 Кочиашвили

Председатели колхозов
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС